Titánia - női név
 Titánia - az Uránusz egyik holdja
 593 Titania - 1906-ban felfedezett kisbolygó